Ехегис (также Егегис; ) — название нескольких географических объектов в Вайоцдзорской области Армении:
 Ехегис — город.
 Ехегис — прежнее название села Артабуйнк.
 Ехегис — река.